Décime (taxe)
Décime (monnaie)

Voir aussi
Dicentim